Betty Kurth (1878-1948) – storica austriaca
 Brunhild Kurth (1954) – politica tedesca
 Daniel Kurth (1973) – politico tedesco
 Ernst Kurth (1886-1946) – filosofo e musicologo svizzero
 Godefroid Kurth (1847-1916) – storico belga
 Gottfried Kurth (1912-1990) – antropologo tedesco
 Hans Kurth (1896-1973) – politico tedesco

 Maximilián Kurth (1869-1962) – pittore tedesco
 Peter Kurth (1957) – attore tedesco